Plaats in Indonesië
 Jagir (Sine), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Jagir (Wonokromo), een plaats in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java
Anders
 Jagir (Mogolrijk), een landgoedbenaming in het Mogolrijk